Avid kan verwijzen naar

 Avid Technology, een Amerikaanse onderneming voor video- en audioproductietechnologie.
 Avid Limited, een Britse distributeur van cd's en dvd's, heeft een platenlabel.